Saalwächter ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Saalwächter  (1883–1945), deutscher Marineoffizier
 Ernst Saalwächter (1897–1968), deutscher Politiker (KPD), Buchhändler, KZ-Häftling, sowie Mitbegründer und Funktionär der VVN